Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie figurowym 2009 – zawody rangi mistrzowskiej w łyżwiarstwie figurowym, które odbywały się od 23 do 29 marca 2009 w hali Staples Center w Los Angeles. Podczas zawodów rozgrywane były konkurencje solistów, solistek, par sportowych oraz par tanecznych. 

Złoty medal wśród solistów zdobył Amerykanin Evan Lysacek, zaś wśród solistek triumfowała Koreanka Kim Yu-na. W parach sportowych tytuł mistrzowski wywalczyli reprezentanci Niemiec Alona Sawczenko i Robin Szolkowy. W parach tanecznych triumfowali Rosjanie Oksana Domnina i Maksim Szabalin.

Kwalifikacje 
Łyżwiarze kwalifikowali się do MŚ na podstawie list krajowych. Każde państwo mogło wystawić jednego zawodnika w danej konkurencji, o większej liczbie sportowców decydował ranking ISU uwzględniający poprzednie występy reprezentantów danego kraju (patrz tabela).

Program zawodów 
 22–23 marca – oficjalne treningi
 24 marca – uroczyste otwarcie zawodów, taniec obowiązkowy, program krótki par sportowych
 25 marca – program krótki solistów, program dowolny par sportowych
 26 marca – taniec oryginalny, program dowolny solistów
 27 marca – program krótki solistek, taniec dowolny
 28 marca – program dowolny solistek
 29 marca – gala

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne 

Tańcem obowiązkowym było Paso Doble.

Przypisy

Bibliografia 
 

2009
2009 w łyżwiarstwie figurowym
2009 w Kalifornii
Sport w Los Angeles